ppm, PPM:

 Мільйонна частка (ppm, від  — частин на мільйон) — одиниця вимірювання концентрації.
 PPM () — одиниця вимірювання швидкості роботи принтерів і сканерів.
 PPM — формат растрових зображень.
 PPM ( — передбачення за частковим збігом) — адаптивний статистичний алгоритм стиснення даних без втрат, заснований на контекстному моделюванні і прогнозуванні. Варіанти: PPMd, PPM(n).
 Project portfolio management — управління проектами та активами.
 Pulse-position modulation — імпульсно-позиційна модуляція.
 PPM () — піковий вимірювач рівня, прилад, що використовується в професійній аудіо-індустрії для індикації рівня звукового сигналу.